Евге́ний Гро́мов:
 Громов, Евгений Аркадьевич (1905—1977) — советский учёный-экономист.
 
 Громов, Евгений Иванович (1909—1981) — советский партийный деятель и дипломат.
 Громов, Евгений Сергеевич (1931—2005) — советский и российский искусствовед, киновед, сценарист, доктор наук, профессор. Примечания